Острава — может означать:

 Острава — статутный город на востоке Чешской Республики, административный центр Моравскосилезского края и района Острава-город.
  — чехословацкий военный корабль.
 Острава — поэма Петра Безруча.

См. также 
 Острова (значения)